Эвита:

 Эви́та — ласково-уменьшительное от Эва (по-русски правильно писать «Евита», поскольку это уменьшительное от «Ева»). Ева (Эва) Перон — первая леди Аргентины в период с 1946 года и вплоть до своей смерти в 1952 году, харизматический лидер нации.
 «Эвита» — мюзикл 1978 года, написанный Эндрю Ллойдом-Уэббером и Тимом Райсом, повествующей о жизни Эвы Перон.
 «Эвита» — фильм Алана Паркера 1996 года с Мадонной и Антонио Бандерасом в главных ролях, снятый по одноименному мюзиклу Эндрю Ллойда-Уэббера и Тима Райса.
 Evita — саундтрек к фильму.
 «Эвита: Не плачь по мне Аргентина» — фильм Дж. Карлоса Десанцо 1996 года с Эстер Горис и Виктором Лапласа в главных ролях. Биографическая мелодрама о жизни Эвы Перон.
 (1569) Эвита — типичный астероид главного пояса, который был открыт 3 августа 1948 года.